Djorkaeff ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Djorkaeff (* 1939), französischer Fußballspieler
 Oan Djorkaeff (* 1997), französischer Fußballspieler
 Youri Djorkaeff (* 1968), französischer Fußballspieler

Djorkaeff ist der Name folgender Personen:

 Djorkaeff Reasco (* 1999), ecuadorianischer Fußballspieler 

Djorkaeff ist der Name eines deutschen Musikproduzenten, siehe Djorkaeff